Лоция:
 Ло́ция — управление судами согласно правилам лоцманского обслуживания в местах, где для безопасности требуется хорошее знание местных условий.
 Лоция — часть науки о судовождении, практическая часть навигации, предметом которой является изучение водных путей применительно к нуждам мореплавания и судоходства.
 Лоция — (специальная лоция) комплект навигационной информации для судовождения, необходимой для следования по определённому водному пути.
 «Лоция» — тип судовой навигационной радиолокационной станции для небольших судов прибрежного плавания.

См. также 
 
 Лоцманская служба